Медали РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России по направлению "2. Общая физика и астрономия"Сайт конкурса

Медалью награждались:

См. также
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Примечания 

Награды по алфавиту
Награды по физике
Награды в области астрономии
Физика в России
Астрономия в России